Carry You Home – singolo di James Blunt del 2008
 Carry You Home – singolo di Zara Larsson del 2014